Фу́ра (через  від ) — фіра, хура, великий, довгий віз для поклажі.
 Фу́ра — розмовна назва сідлового автопоїзда.
 Фура́ — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Отець Фура́ () — персонаж у телегрі «Форт Буаяр», якого грає актор  (у 1990 р. його грав , у 2002 р. — ).

Див. також 
 Хура
 SEAT Fura — модель автомобіля компанії SEAT

Примітки